Alain Le Grand peut désigner :

 Alain , roi de Bretagne, parfois surnommé Alain le Grand,
 Alain d'Albret, dit le Grand (1440-1522),
 Alain Le Grand, auteur de E-zone, « Prix SNCF du premier polar » en 2004,
 Alain Legrand, psychologue spécialisé dans les violences conjugales;